Demofonte puede referirse a:

Mitología 
 Demofonte de Atenas (rey de Atenas) 
 Demofonte de Eleusis (hijo de Céleo, rey de Eleusis)

Música 
 Demofonte (Alessandri)
 Demofonte (Anfossi)
 Demofonte (Arnold)
 Demofonte (Bertoni)
 Demofonte (Brivio)<
 Demofonte (Caldara)<
 Demofonte (Cherubini)
 Demofonte (Chiocchetti)
 Demofonte (Ciampi, F)
 Demofonte (Duni)
 Demofonte (Federici)
 Demofonte (Federico II)
 Demofonte (Ferradini)
 Demofonte (Galuppi)
 Demofonte (Gluck)
 Demofonte (Graun)
 Demofonte (Guglielmi) 
 Demofonte (Jommelli) 
 Demofonte (Latilla) 
 Demofonte (Leo) 
 Demofonte (Mancini) 
 Demofonte (Manna) 
 Demofonte (Myslivecek) 
 Demofonte (Paisiello) 
 Demofonte (Piccinni) 
 Demofonte (Portugal) 
 Demofonte (Prati) 
 Demofonte (Pugnani) 
 Demofonte (Sarro) 
 Demofonte (Sellitto) 
 Demofonte (Vento) 
 Demofonte (Vogel) 
 Demofonte (Zingarelli) 

Óperas en italiano